A 2010-es alpesisí-világkupa versenysorozata 2009. október 24-én kezdődött az ausztriai Söldenben. A 44. világkupaidény zárása 2010. március 14-én a németországi Garmisch-Partenkirchenben volt. A téli olimpia miatt februárban nem rendeztek versenyt. Az összetett világkupa-győzelmet a svájci Carlo Janka és az amerikai Lindsey Vonn nyerte. A nemzetek kupáját ezúttal is Ausztria nyerte, egyéni világkupában azonban csak két szakági elsőség jutott nekik.

Versenynaptár

Rövidítések

Férfiak

Nők

Csapatverseny

A világkupa végeredménye

Férfiak

Összetett 

Végeredmény 34 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 6 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 9 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 4 verseny után.

Nők

Összetett 

Végeredmény 32 verseny után.

Lesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Szuperóriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Óriás-műlesiklás 

Végeredmény 7 verseny után.

Műlesiklás 

Végeredmény 8 verseny után.

Kombináció 

Végeredmény 2 verseny után.

Nemzetek kupája

Összesített 

Végeredmény 66 verseny után.

Férfiak 

Végeredmény 34 verseny után.

Nők 

Végeredmény 32 verseny után.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 FIS-ski.com - A világkupa állása
 Ski Racing.com - Az alpesisí hírei

 
Alpesisí-világkupák